Fillmore County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Fillmore County (Minnesota) – okres státu Minnesota
 Fillmore County (Nebraska) – okres státu Nebraska